The Ragamuffin – cortometraggio del 1914 diretto da Anthony O'Sullivan
The Ragamuffin – film del 1916 diretto da William C. de Mille